Malvern – város az USA Alabama államában
 Malvern – város az USA Arkansas államában
 Malvern – város az USA Pennsylvania államában
 Malvern – város Anglia Worcestershire megyéjében